Roberto Lasagna, critico cinematografico italiano
 Roberto Lasagna, politico italiano